Ferdinandov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Ferdinandov (Ferdinandsthal), Ortsteil von Hejnice, Okres Liberec
 Ferdinandov (Ferdinandsdorf), Ansiedlung in der Gemeinde Choustníkovo Hradiště, Okres Trutnov
 Ferdinandov (Ferdinandsthal), Ansiedlung in der Gemeinde Železná Ruda, Okres Klatovy
 Ferdinandov (Ferdinandsthal), Wüstung in der Gemeinde Horní Město, Okres 	Bruntál